Écublens – szwajcarskie miasto na prawach gminy w kantonie Vaud, zamieszkiwane przez 12,483 osób (2017 r.).

Miasta w kantonie Vaud